Xingning (兴宁) est une ville de la province du Guangdong en Chine ;
 Le district de Xingning (兴宁) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine.

Homonymie de toponyme